Денис Лопатин:
* Лопатин, Денис Алексеевич (род. 1979) — российский футболист и тренер.
 Лопатин, Денис Петрович (род. 1977) — художник-карикатурист.